Пласе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Пласе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду